Podworańce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie iwiejskim
 Podworańce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim
 Podworańce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Podworańce − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim, w gminie Ejszyszki
 Podworańce − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim, w gminie Paszki
 Podworańce − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim